Стилет ( от  — «острый стержень») имеет значения:

 Стилет — холодное оружие.
 «Стилет» — советская межконтинентальная баллистическая ракета РС-18.
 «Стилет» — белорусско-украинский зенитно-ракетный комплекс.
 «Стилет» — американский фильм 1989 года.
 «Стилет» — российский телесериал 2003 года.
 «Стилет» — самоходный лазерный комплекс.
 Стилет — колющий орган у насекомых.
 Стилет — деталь троакара.
 Стилеты — разговорное наименование тонких прямых высоких каблуков.